Emanuel steht für:
 Emanuel, ein Vor- und Familienname, dort auch Namensträger
 Emanuel (Band), US-amerikanische Band
 Emanuel di A. Rosselli Fabbrica Italiana di Automobili e Motori, italienischer Automobilhersteller
 Emanuel County, County im US-amerikanischen Bundesstaat Georgia
 Zeche Vereinigte Emanuel, ehemaliges Steinkohlenbergwerk
 Grube Emanuel, ehemalige Buntmetallerz-Grube 
Siehe auch:
Emmanuel
Immanuel